USS Okinawa — кораблі ВМС США.

 USS Okinawa (CVE-127)- планований ескортний авіаносець типу «Комменсмент Бей». Будівництво скасоване 11 серпня 1945 року 
 USS Okinawa (LPH-3) - універсальний десантний корабель типу «Іводжима». На службі протягом 1961-1992 років. Потоплений як мішень 6 червня 2002 року.

 
Назви військових кораблів США